Эта станция, в отличие от двух других станций линии Арчер-авеню, одноуровневая. Она представлена двумя путями и одной островной платформой. Мезонин имеет вид галереи над путём в сторону Джамейки. Стена над путём в сторону Манхэттена имеет проёмы для окон, но они заделаны. Рядом со станцией (причем на том же уровне) проходит шоссе Ван-Уайк. Имеется два выхода. Первый выход приводит к 89-й улице, рядом расположена больница Джамейки. Второй выход ведет к Метрополитан-авеню.

Западнее станции линия присоединяется к линии Куинс-бульвара, Ай-эн-ди. Там расположено несколько съездов, поэтому поезда дальше могут следовать как местными, так и экспрессами. Переключение маршрута зависит от дня недели и от времени суток.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — IND Queens Boulevard Line: Jamaica/Van Wyck
 Station Reporter — E Train
 The Subway Nut — Jamaica — Van Wyck Pictures
 Metropolitan Avenue entrance from Google Maps Street View
 89th Avenue entrance from Google Maps Street View